Slingshot (englisch „Steinschleuder“) steht für:

 Gravitationsmanöver bei der interplanetaren Raumfahrt, siehe Swing-by
 wichtiger Teil von Flipper-Automaten, siehe Flipperautomat #Slingshots
 Sling-Shot, eine Variationsmöglichkeit beim Bungeespringen, siehe Bungeespringen #Variationsmöglichkeiten
 eine Argumentationsart in der Logik, siehe Slingshot-Argument
 ein Fahrgeschäft des Herstellers Funtime